Montagnard puede referirse a:
La palabra francesa para montañés.
El miembro del grupo político denominado Montaña (Revolución francesa).
Montañeses (pueblo), en Vietnam.